Die kreisfreie Stadt Remscheid ist in vier Stadtbezirke eingeteilt. Jeder Stadtbezirk hat eine eigene Bezirksvertretung. Der Vorsitzende der Bezirksvertretung ist der Bezirksvorsteher.

Der 1. Bezirk Alt-Remscheid war früher in drei Bezirke aufgeteilt, wie auch den Nummern zu entnehmen ist. Die Nummerierung entspricht dem Statistischen Jahrbuch der Stadt und ist nicht identisch mit der Nummerierung der Remscheider Wahlbezirke.

Eine Auflistung der Wohnplätze in Remscheid findet sich hier: Liste der Wohnplätze in Remscheid

Die Stadtbezirke Remscheids mit ihren zugehörigen Stadtteilen sowie Angaben zur Fläche und Einwohnerzahl (Stand: 31. März 2021):

Quelle 

!Liste
!Liste
Remscheid
Remscheid
Remscheid